

La seconda stagione della serie televisiva In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte è stata trasmessa in anteprima in Germania da Das Erste tra il 3 marzo 2016 e il 16 febbraio 2017.

Collegamenti esterni